Plaats in Indonesië
 Alai (Kluet Timur), een plaats in het regentschap Aceh Selatan in de provincie Atjeh
 Alai (Tebing Tinggi Barat), een plaats in het regentschap Kepulauan Meranti in de provincie Riau
 Alai (Lembak), een plaats in het regentschap Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra
Anders
 Alai (bergketen), een bergketen in Azië
 A Lai, een Tibetaans/Chinees auteur